Ленингра́дский мост — название мостов в различных населённых пунктах бывшего СССР.

 Ленинградский мост — мост в Вологде.
 Ленинградский мост — мост в Москве.
 Ленинградский мост — мост в Омске.
 Ленинградский мост — мост в Челябинске.

См. также 
 Ленинградская площадь
 Ленинградская улица
 Ленинградский проспект
 Ленинградское шоссе